Tirreno–Adriatico 2021 var den 56:e upplagan av det italienska etapploppet Tirreno–Adriatico. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 10 och 16 mars 2021 med start i Lido di Camaiore och målgång i San Benedetto del Tronto. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Tirreno–Adriatico 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Italien